Ethan Allen Hitchcock (1798-1870), général américain.
 Ethan Allen Hitchcock (1835-1909), Secrétaire à l'Intérieur des États-Unis.